Путана:

 Пу́тана — в индуистской мифологии демоница, пытавшаяся умертвить Кришну.
 Пута́на — синоним слов шлюха, проститутка. Это значение образовалось от оскорбительного итальянского puttana, в свою очередь образованного от латинского putana.
 Путана — вулкан в Чили.